Чемпионат Европы по борьбе 1989 года проходил раздельно: с 5 по 7 мая состоялись соревнования по греко-римской борьбе в Оулу (Финляндия), а с 12 по 14 мая — соревнования по вольной борьбе в Анкаре (Турция).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1989
Чемпионаты Европы в 1989 году
Май 1989 года
Спорт в Финляндии в 1989 году
Спорт в Турции в 1989 году
Чемпионаты Европы в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Анкаре
Международные соревнования по борьбе в Турции
Международные соревнования по борьбе в Финляндии
Чемпионаты Европы в Турции
Международные спортивные соревнования в Оулу